Tarnogóra – wieś w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Izbica 
 Tarnogóra – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna

Zobacz też 
 Tarnogóra-Kolonia
 Bitwa pod Tarnogórą – bitwa stoczona podczas powstania styczniowego 22 kwietnia 1864 roku